Кагомэ — может означать:

 Кагомэ кагомэ — японская детская игра.
  — японская пищевая компания.
 Кагоме — структура, найденная в молекулярном строении многих минералов, главный кандидат на звание адаптивной структуры.
 Кагомэ Хигураси — главная героиня в манга- и аниме-сериале «InuYasha».